Do you still remember when you found your iud in my nostril? è il secondo album dei Maisie, un gruppo musicale Pop rock indie italiano nato nel 1995 a Messina, pubblicato nel 2001.

Come il precedente Maisie and the Incredible Strange Choir of Paracuwaii questo disco è considerato uno dei capisaldi della scena no wave italiana.

Tracklist 

 Every popster is worse than Hitler
 Fish heads
 Jimmy Robot
 Marchè aux puces
 Pakistani space mission (sad version)
 Lo-fi beauty
 Son of a chicken (more sexual than a real man)
 Flashing guts
 Resta di stucco, è un barbatrucco!
 December night
 I wanna be your dog
 Song about the several ways to use a woman (Papetti version)
 My funky valentine
 Double pneumonia's blues
 Yesterday I was sad
 Love is a television
 Last night we farted together
 She's a mongoloid pin up (techno pop)
 Ape b
 Big mac blues
 Tnt babe
 Summertrainlove
 Pakistani space mission (Enola gay version)
 Toy helicopter

Note

Collegamenti esterni 
 
L'album in Bandcamp